Тырва () — небольшая река в Эстонии, уезде Ида-Вирумаа, в волости Вайвара.

Длина реки всего 16 километров, площадь бассейна также невелика, 44,4 км². 

Исток реки находится в районе деревушки Лаагна, что на юге уезда, а впадает она в Нарву.

На реке находится небольшой водопад Тырваыйэ.

Примечания

Ссылки 
 Tõrvajõe joast Eestigiid.ee lehel (эст)

Притоки Нарвы
Реки Эстонии